Abrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Bea Abrecht (* 1946 oder 1947), Schweizer Sängerin
 Birgit Abrecht (* 1961), deutsche Architektin